Greg McKegg (né le  à St. Thomas dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie 

Greg McKegg joue quatre saisons (2008-2012) dans la Ligue de hockey de l'Ontario, accumulant 270 points en 262 matchs.  Il joue ces saisons en partie avec les Knights de London mais porte l'uniforme des Otters d'Erie pour la majorité de son hockey junior.

Le , il signe un contrat d'un an avec les Penguins de Pittsburgh en tant qu'agent libre.

Parenté dans le sport 
Greg McKegg est le petit neveu de Lou Fontinato.

Statistiques

En club 

|-
| 2008-2009 || Otters d'Érié ||LHO ||64 ||8 ||10 ||18 ||22 ||5 ||2 ||1 ||3 ||4
|-
| 2009-2010 || Otters d'Érié ||LHO ||67 ||37 ||48 ||85 ||32 ||4 ||2 ||1 ||3 ||0
|-
| 2010-2011 || Otters d'Érié ||LHO ||66 ||49 ||43 ||92 ||35 ||7 ||4 ||1 ||5 ||12
|-
| 2010-2011 || Marlies de Toronto ||LAH ||2 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Otters d'Érié ||LHO ||35 ||12 ||22 ||34 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Knights de London ||LHO ||30 ||19 ||22 ||41 ||22 ||15 ||4 ||7 ||11 ||2
|-
| 2012-2013 || Marlies de Toronto ||LAH ||61 ||8 ||15 ||23 ||22 ||9 ||3 ||3 ||6 ||10
|-
| 2013-2014 || Marlies de Toronto ||LAH ||65 ||19 ||28 ||47 ||31||14 ||3 ||3 ||6 ||10
|-
| 2013-2014 || Maple Leafs de Toronto ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Marlies de Toronto ||LAH ||62 ||22 ||15 ||37 ||39 ||5 ||2 ||0 ||2 ||12
|-
| 2014-2015 || Maple Leafs de Toronto ||LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||0||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Pirates de Portland ||LAH ||47 ||10 ||13 ||23 ||22 ||3 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
| 2015-2016 || Panthers de la Floride ||LNH ||15 ||2 ||0 ||2 ||2 ||1 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2016-2017 || Panthers de la Floride ||LNH ||31 ||3 ||3 ||6 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Thunderbirds de Springfield ||LAH ||7 || 2 || 2 || 4 || 2 ||- ||- ||- || -||-
|-
| 2016-2017 || Lightning de Tampa Bay ||LNH ||15 || 0 || 1 || 1 || 11 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 26 || 2 || 2 || 4 || 8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton|| LAH ||28 ||5 ||7 ||12 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Checkers de Charlotte || LAH ||19 ||9 ||14 ||23 ||4 ||8 ||1 ||4 ||5 ||2 
|-
| 2018-2019 || Checkers de Charlotte || LAH ||31 ||6 ||17 ||23 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Hurricanes de la Caroline|| LNH ||41 ||6 ||5 ||11 ||8 ||14 ||2 ||0 ||2 ||4
|-
| 2019-2020 || Rangers de New York || LNH || 53 ||5 ||4 ||9 ||17 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2020-2021 || Bruins de Boston || LNH || 5 || 1 || 0 || 1 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Bruins de Providence || LAH || 2 || 0 || 2 || 2 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Rangers de New York || LNH || 43 || 2 || 3 || 5 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-

| 233 || 21 || 18 || 39 || 65 || 18 || 2 || 0 || 2 || 8

Au niveau international 

|-
| 2010 || align=left| Canada U18 || align=left|Championnat du monde -18 ans || 6 || 1 || 6|| 7 || 4 || align=left| place

Trophées et honneurs personnels 
2009-2010 : participe au Match des étoiles de la LHO

Références 

Naissance en juin 1992
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Otters d'Érié
Joueur des Knights de London
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur des Thunderbirds de Springfield
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Hurricanes de la Caroline
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Bruins de Providence
Joueur du Wolf Pack de Hartford